Исто́рии в карти́нках () — форма визуального искусства, изображение нереалистичных или полу-реалистичных двумерных рисунков или контуров для раскрашивания, предназначенных для иллюстрирования сатирических или юмористических произведений, карикатура или название художественного стиля подобных работ. Концепция зародилась в Средние века и впервые описана как набросок рисунка для оконченного произведения искусства (например: живопись, фреска, гобелен или витраж). С течением времени конкретное определение менялось и расширялось. В XIX веке оно стало означать юмористические иллюстрации в журналах и газетах, а с начала XX века и далее данная концепция применялась при создании комиксов и рисованных мультфильмов. При этом художник, создающий мультфильм на основе полуреалистичных рисунков, стал называться мультипликатором.

См. также 
 Комикс
 Мультфильм
 Рисованный мультфильм
 Мультипликация (искусство)

Примечания

Ссылки 

 Dan Becker, History of Cartoons
 Marchand collection cartoons & photos
 Stamp Act 1765 with British & American cartoons
 Harper’s Weekly  150 cartoons on elections 1860—1912; Reconstruction topics; Chinese exclusion; plus American Political Prints from the Library of Congress, 1766—1876
 «Graphic Witness» political caricatures in history 
 Keppler cartoons 
 Current editorial cartoons 
 Watch Cartoon Online 
 Index of cartoonists in the Fred Waring Collection
 International Society for Humor Studies
 

Мультипликация